I proces moskiewski – część Wielkiej Czystki
 II proces moskiewski – część Wielkiej Czystki
 III proces moskiewski – część Wielkiej Czystki
 Proces szesnastu (proces moskiewski) – proces przywódców Polskiego Państwa Podziemnego